Лотере́йный биле́т:

 Лотерейный билет — билет, подтверждающий участие в лотерее.
 «Лотерейный билет № 9672» — роман Жюля Верна, опубликован в 1886 году.